Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AIG Japan Open Tennis Championships 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP Masters Series Gold qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 27. bis 28. Oktober 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in der Präfektur Tokio